Dumitrescu este o familie muzicală din România. Ea îi cuprinde pe:

 Ion Dumitrescu (compozitor) (1913 – 1996), compozitor român
 Gheorghe Dumitrescu (1914 – 1996), compozitor român, fratele celui dintîi
 Ilinca Dumitrescu (n. 1952), pianistă română, fiica lui Ion
 Tudor Dumitrescu (1957 – 1977), pianist român, fiul lui Gheorghe

 
Dezambiguizare
Nume proprii